Santa Isabel – miasto w Argentynie
 Santa Isabel – miasto i gmina w Brazylii, w stanie São Paulo
 Santa Isabel – kanton w Ekwadorze, w prowincji Azuay
 Santa Isabel – miasto w Ekwadorze, w prowincji Azuay
 Santa Isabel – wyspa w archipelagu Wyspy Salomona
 Santa Isabel – miejscowość w gminie Santa Isabel w Portoryko
 Santa Isabel – wulkan w Kolumbii
 Santa Isabel – miasto w Meksyku w stanie Kalifornia Dolna
 Santa Isabel – miasto w Meksyku w stanie Chihuahua
 Santa Isabel – miasto i gmina w Kolumbii
 Santa Isabel – miasto w Wenezueli, w stanie Trujillo
 Santa Isabel – miejscowość w Hiszpanii,  w Katalonii, w prowincji Girona, w comarce Alt Empordà, w gminie El Port de la Selva